Az Accident Man: Hitman’s Holiday egy 2022-ben bemutatott brit akció-kalandfilm, amely a 2018-as Accident Man című film folytatása George Kirby és Harry Kerr főszereplésével, Harry Kirby rendezésében, Pat Meath és Tony Skinner 1991-es, azonos című képregényének adaptációjaként.

2019 márciusában Jesse V. Johnson megerősítette, hogy a Sony jóváhagyta az Accident Man 2 fejlesztését, és hogy Stu Smalls írja a forgatókönyvet. 2021 novemberében Máltán forgatták, és 2022. október 14-én adták ki VoD és mutatták be a mozikban. A szereplők között Scott Atkins, Ray Stevenson, Perry Benson, Henry Zhang és Flaminia Sink.

Szereplők
 Scott Adkins

Jegyzetek

Fordítás 

2022 filmjei